Артём Арте́мьев:
 Артемьев, Артём Андреевич (род. 1993) — российский хоккеист, вратарь.
 Артемьев, Артём Владимирович (род. 1973) — актёр и кинорежиссёр.
 Артемьев, Артём Сергеевич (род. 1986) — российский самбист и дзюдоист.